Augilmar Silva Oliveira, noto come Gilmar Popoca – ex calciatore brasiliano
 José Manuel Silva Oliveira – calciatore portoghese
 Khellven Douglas Silva Oliveira, noto come Khellven – calciatore brasiliano